Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) est un regroupement stratégique reconnu et subventionné par le Fonds de recherche du Québec Société et culture (FRQSC). C'est un centre de recherche en études québécoises qui réunit des chercheuses et chercheurs œuvrant en études littéraires, théâtre, histoire de l'art, musicologie, danse, cinéma, études télévisuelles et ethnologie. Il est né à l’automne 2003 du regroupement de deux centres de recherche en littérature déjà existants, le CÉTUQ (Centre d’études québécoises de l’Université de Montréal) et le CRELIQ (Centre de recherche en littérature québécoise de l’Université Laval), et d’une équipe de chercheuses et chercheurs en littérature et en histoire de l'art de l’UQAM.

Histoire du CRILCQ

CÉTUQ et CRELIQ 

Le CÉTUQ (Centre d’études québécoises de l’Université de Montréal) a été fondé en 1975 par Léopold Leblanc. Ce centre d’études québécoises, rattaché au Département d’études françaises de l’Université de Montréal, a d’abord été un lieu de documentation qui devient un centre d’études en 1991. Le CÉTUQ a successivement été dirigé par Jean-Cléo Godin (1976-1993), Pierre Nepveu (1993-1997), Benoît Melançon (1997-1998) et Micheline Cambron (1997-2002).

Le CRELIQ (Centre de recherche en littérature québécoise) a été créé en 1981 à l’initiative de chercheuses et chercheurs de l’Université Laval. Reconnu officiellement par son université d’attache depuis 1983, le CRELIQ a vu sa vocation évoluer avec les années vers celle d’un centre interdisciplinaire, vocation sanctionnée par l’Université Laval à partir de 1992. Jacques Blais (1984-1985) et Denis Saint-Jacques (1985-2002) ont précédé Marie-Andrée Beaudet (2003) à la direction du CRELIQ.

CRILCQ 
Un nouveau programme de recherche élargissant le champ d’action des groupes fondateurs (CÉTUQ, CRELIQ et chercheurs de l'UQAM) a été agréé par le FQRSC (Fonds de recherche sur la société et la culture) au printemps 2002. Aux équipes initiales se sont joints des chercheuses et chercheurs en histoire culturelle, en histoire de l'art et en musicologie, orientant le Centre vers une vocation pluridisciplinaire. L’une des principales raisons d’être du CRILCQ est la réalisation de grands travaux d’érudition, de théorie et de synthèse sur la littérature et la culture du Québec. Ses chercheuses et chercheurs se consacrent tant à l’analyse formelle qu’à l’interprétation historique des pratiques et des corpus littéraires et artistiques québécois, dans une perspective qui met en rapport les différents domaines tout en respectant leur intégrité, de manière à rendre justice à la vie culturelle québécoise dans son ensemble et dans sa diversité.

Mission du CRILCQ 
La mission du CRILCQ se résume à trois objectifs principaux : 
 Contribuer au développement des connaissances sur la littérature et la culture québécoises en mettant sur pied des réseaux de recherche interdisciplinaires et internationaux, en appuyant les diverses activités de recherche de ses membres et en mettant à la disposition des chercheuses et chercheurs québécois et étrangers une structure d’accueil et des ressources documentaires qui profitent à l’avancement de leurs travaux ; 
 Promouvoir les études québécoises au Québec et à l’étranger, notamment en développant les activités de diffusion (colloques, tables rondes, publications, etc.) et les échanges internationaux ;
 Former les étudiantes, les étudiants et les jeunes chercheuses et chercheurs en littérature et en culture québécoises en les intégrant aux différents projets de recherche du CRILCQ et en leur offrant des activités qui leur sont spécialement destinées (séminaires du CRILCQ, colloques de jeunes chercheuses et chercheurs, etc.). Le Centre entend faciliter leur percée dans le monde de la recherche, notamment par l’attribution de bourses d’études.

Le CRILCQ est responsable de plusieurs collections d'ouvrages publiées aux Éditions Nota bene, aux Presses de l'Université de Montréal, aux Presses de l'Université du Québec et chez Codicille éditeur tels :
 Alliages
 Contemporanéités
 Droit au Pôle
 Imagoborealis
 Isberg
 Jardin de givre
 Nouveaux cahiers de recherche
 Nouvelles études québécoises
 Prégnance
 Premières approches
 Références
 Visées critiques
 Les collections suivantes sont fermées, mais accessibles en ligne : Cahiers Hector de Saint-Denys-Garneau, Convergences, Études,  Séminaires,  Interlignes.

Lieux de la recherche 
Le CRILCQ offre à ses membres et à la communauté scientifique un environnement de recherche complet grâce à la diversité et à la qualité des composantes de son infrastructure, comptant des espaces de recherche et des espaces documentaires. Les locaux du CRILCQ offrent aux publics universitaire et général deux salles de documentation spécialisées en études de la littérature et de la culture québécoises, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. La documentation est accessible autant pour les chercheuses et chercheurs, que les étudiantes et étudiants.

Espace de Saint-Denys-Garneau, Université Laval 
L’Espace De Saint-Denys-Garneau (autrefois Centre Hector-De Saint-Denys-Garneau) a été créé en 2003 à l'Université Laval. Il a d’abord été mis sur pied dans le but de rassembler l’information disponible sur la poésie du Québec et de faciliter le travail des chercheuses et chercheurs s’intéressant à ce domaine.

Laboratoire numérique d'études sur l'histoire de l'art du Québec (LANÉHAQ), Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Le Laboratoire numérique d'études sur l'histoire de l'art du Québec a pour mandat de rendre disponible à une communauté internationale de chercheuses et de chercheurs des répertoires d’œuvres, d’artistes, d’actrices et d'acteurs et d’institutions ayant participé au développement des pratiques artistiques au Québec.

Laboratoire de recherche sur les publics de la culture (LRPC), Université du Québec à Trois-Rivières 
Rattaché au Département de lettres et communication sociale de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Laboratoire sur les publics de la culture rassemble des chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à la constitution et à l’évolution des publics dans l’ensemble du champ culturel, qu’il s’agisse du champ de production restreinte ou de masse.

Laboratoire de recherche sur la culture de grande consommation et la culture médiatique au Québec (LABOPOP), Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Le LaboPop veut doter les chercheuses et chercheurs, les étudiantes et étudiants, ainsi que les actrices et acteurs des divers milieux culturels québécois d’une infrastructure rassemblant les recherches portant sur la culture populaire québécoise, des années 1920 à aujourd’hui.

Laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature (LIREL) 
Le laboratoire intercollégial de recherche en enseignement de la littérature est un groupe de chercheuses et de chercheurs de collège qui se donne pour mission d’explorer les figures du lecteur littéraire, et de concevoir et d’expérimenter des dispositifs didactiques qui permettent aux étudiantes et étudiants du collégial de pratiquer la littérature d’une manière plus riche et plus diverse.

Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique, Université du Québec à Montréal (UQAM) 
Le Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique est un centre de recherche, de documentation et d’expertise sur l’imaginaire du Nord et de l’hiver en littérature, cinéma, culture populaire et arts visuels. Il vise à favoriser les comparaisons entre les différentes cultures nordiques, soit les cultures québécoise, inuite, scandinaves (islandaise, norvégienne, danoise, suédoise), canadienne-anglaise et finlandaise.

Théâtrothèque, Université de Montréal 
La Théâtrothèque est fondée en 1978 par des professeures et professeurs du Département d'études françaises de l'Université de Montréal maintenant nommé le Département des littératures de langue française. Son mandat était et demeure toujours de recueillir, de conserver et de rendre accessible aux étudiantes et étudiants, ainsi qu' aux artistes du domaine théâtral la documentation de l'activité théâtrale québécoise contemporaine et passée.

La Théâtrothèque possède plusieurs collections qu'elle enrichit continuellement :

 Collection audiovisuelle de la Théâtrothèque
 Collection des compagnies
 Collection FTA (1981-2018)
 Collection Laval-Grondin (1960-1989)
 Collection Pierre-L’Hérault (1980-2007)
 Fonds Alfred-Faniel (1912-1950)
 Fonds Jean-Claude Germain (1965-2001)
 Fonds Les Deux Mondes (1973-2012)
 Fonds Michel Vaïs (1980-2013)
 Fonds PÀP (1978-2016)
 Fonds Théâtre du Rideau Vert (1961-2010)

Ses collections et fonds d'archives combinées contiennent plus de 120 000 documents portant sur les pratiques théâtrales au Québec depuis la fin du XIXe siècle.

Notes et références

Voir aussi 
 Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, dirigé par Aurélien Boivin
 La Vie littéraire au Québec, dirigé par Denis Saint-Jacques et Lucie Robert
 Prix Jacques-Blais

Lien externe 

 www.crilcq.org

Université Laval
Littérature québécoise
Association ou organisme culturel au Québec
Laboratoire de recherche au Canada
Études québécoises
Recherche francophone